IMTS steht als Abkürzung für:
 International Manufacturing Technology Show, eine nordamerikanische Messe für Fertigungstechnologie
 International Merchandise Trade Statistics , siehe Außenhandelsstatistik

Abkürzung